Susanne Borg (1968. március 14. –) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve Susanne Borg Pilhamre.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végez.

Nemzetközi játékvezetés 
A Svéd labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államok a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, illetve Kanada a 7., a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:3.

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2015-ös női labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Algarve-kupa

Források 

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek
Svéd nők